Ван Гог () — нідерландське прізвище.

Відомі носії 
 Вінсент ван Гог (1853 — 1890) — нідерландський художник, постімпресіоніст.
 Теодорус ван Гог (1857—1891) — нідерландський торговець картинами, молодший брат Вінсента ван Гога.
 Тео ван Гог (1957 — 2004) — нідерландський кінорежисер.
 Ян ван Гог (1936) — нідерландський художник і склодув.

Фільми 
 Ван Гог (фільм, 1948) — французький кінофільм 1948 року режисера Алене Рене.
 Ван Гог (фільм, 1991) — французький кінофільм 1991 року режисера Моріса Піали.

Інше 
 «Ван Гог» — сербський рок-гурт із Белграда.
 ВАН-ГОГ — український синті-поп гурт.

Примітки 

Нідерландські прізвища